DOO steht für:
 Dorobisoro Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Dorobisoro, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Doo steht für:
 Doo, indonesische Insel im Timorarchipel (Kleine Sundainseln)

Doo ist der Familien- und Nachname folgender Personen:
 George Thomas Doo (1800–1886), englischer Maler, Grafiker und Graveur
 Doo Hoi Kem (* 1996), chinesischer Tischtennisspielerin (Hongkong)
 Shabba Doo (1955–2020), US-amerikanischer Tänzer und Schauspieler

doo steht für:
 Dongo (Sprache) (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache in der Demokratischen Republik Kongo

d.o.o. steht für:
 društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), Unternehmen mit beschränkter Haftung in den jugoslawischen Nachfolgestaaten

Abkürzung